Qaraçanlı – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Qaraçanlı – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian